LDTV (ang. Low-Definition TeleVision – telewizja niskiej rozdzielczości) – cyfrowa telewizja niskiej rozdzielczości. Stosowana przy niskich przepływnościach np. w telewizji internetowej.

Stosowane formaty obrazu:
 240p – rozdzielczość ekranu równa 240 linii w pionie, format progresywny, kodowany bez przeplotu, rozdzielczość w poziomie może wynosić 352 piksele (format obrazu 16:9) lub 320 pikseli (obraz 4:3).
 288p – rozdzielczość ekranu równa 288 linii w pionie, format progresywny, kodowany bez przeplotu, rozdzielczość w poziomie może wynosić 512 pikseli (format obrazu 16:9) lub 352 piksele (obraz 4:3).
 1seg – maksymalna rozdzielczość 320x240 pikseli, stosowany w urządzeniach mobilnych.

Zobacz też 
 SDTV
 HDTV

Systemy emisji sygnału telewizyjnego